Николай Палеолог () е византийски аристократ от втората половина на XI век – рàнен представител на семейство Палеолози, за когото в „Алексиадата“ на Анна Комнина се съобщава, че е убит в битката при Дирахиум на 18 октомври 1081 г.

Николай е втори син на Никифор Палеолог и на съпругата му, за която се смята, че е била жена от рода на Куртикиите. Николай е по-малък брат на известния Георги Палеолог – генерал и баджанак на император Алексий I Комнин. Предполага се, че името Николай, което не е често срещано в рода на Палеолозите до XIV век, получава в чест на някой от предците си по майчина линия.

Николай Палеолог се споменава единствено в един епитом на „Алексиадата“ (Codex Vaticanus Graecus 981), където е посочен сред героите, убити в битката срещу норманите на Робер Гискар при Дирахиум на 18 октомври 1081 г.

Родословие

Бележки

Източници 
 

Палеолози
Персонажи от Алексиада